106. længdegrad kan henvise til:

 106. vestlige længdekreds
 106. østlige længdekreds